Толбино — топоним:

 Толбино — посёлок в Брянском районе Брянской области
 Толбино — деревня в Ступинском районе Московской области
 Толбино — бывшее название посёлка Молодёжный в городском округе Подольск Московской области
 Большое Толбино — деревня в городском округе Подольск Московской области
 Малое Толбино — деревня в городском округе Подольск Московской области